Onofrio Tomaselli (1866-1956}, peintre italien ;
 Paolo Tomaselli (né en 1983), coureur cycliste italien ;
 Sylvana Tomaselli (Sylvana Palma Tomaselli), historienne, femme de lettres et critique littéraire britannique, épouse de comte de St. Andrews.